Александров Юрій Володимирович — радянський та український астрофізик
 Александров Юрій Олександрович — російський хокеїст